Ховинд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ховинд, Карл Оскар (1901—1982) — норвежский шахматист, шахматный функционер и шахматный писатель.
 Ховинд, Кент (род. 1953) — американский религиозный деятель, евангелистский проповедник-фундаменталист и младоземельный креационист.